Lütkemüller ist Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hermann Lütkemüller (1815–1897), deutscher Orgelbauer
 Ludwig Paul Wieland Lütkemüller (1810–1857), deutscher Theologe und Journalist 
 Samuel Christian Lütkemüller (1769–1833), deutscher Theologe und Schriftsteller